Апра́ксин, Степа́н: Апраксин, Степан Степанович (1757—1827) — граф, генерал от кавалерии, Смоленский военный губернатор, сын Степана Фёдоровича.